

Адамовізна — село в гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Адамовізна — село в гміні Шиплішкі Сувальського повіту Підляського воєводства